Zephyr Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Zephyr Lake (Florida), im Lake County
 Zephyr Lake (Minnesota), im Cook County
 Zephyr Lake (New Hampshire), im Hillsborough County